Гожув-Великопольський — місто у Великопольському воєводстві Польщі
 Гожув-Шльонський — місто в Опольському воєводстві Польщі